Występy w europejskich pucharach rumuńskiego klubu piłkarskiego FC U Craiova 1948.

Wykaz spotkań pucharowych

Bibliografia 

 

Universitatea Krajowa
Rumuńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach